José Pareja Paz Soldán (Lima, 27 de junio de 1913 - 1997) fue un abogado y diplomático peruano. Se dedicó al derecho constitucional y al estudio de la geografía del Perú. Fue embajador del Perú en Dinamarca y Costa Rica, y director de la Academia Diplomática peruana.

Historia 
Nació en Lima el 27 de junio de 1913. Hijo del destacado médico cirujano José Pareja y Llosa y de doña Carmen Paz Soldán y Paz Soldán. 

Realizó sus estudios escolares en el colegio Sagrados Corazones Recoleta de la ciudad de Lima. 

Ingresó a la Pontifica Universidad Católica del Perú, donde estudió derecho.  

Muy joven ingresa a trabajar al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hizo la carrera diplomática. 

Fue profesor de derecho constitucional en la Universidad Católica durante más de 30 años enseñando también dicho curso en las Universidad Nacional Mayor de San Marcos y así como el curso de Ciencia Política en la Universidad del Pacífico. 

En 1939 publica Comentarios a la Constitución Nacional para ampliar dicha publicación en una segunda edición que llevaría el nombre Derecho Constitucional Peruano de la cual aparece una tercera edición en 1963, la cuarta en 1966 y una quinta en 1973. Dicha obra, así como Las Constituciones del Perú publicada en Madrid en 1954 convirtieron al Dr. Pareja en uno de los más valiosos exegetas y estudiosos del derecho constitucional peruano. 

Con motivo de la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1978 integró el grupo de especialistas convocados por el General Francisco Morales Bermúdez y publicó una serie de artículos reunidos en Temas constitucionales y la Constituyente. Los comentarios doctrinarios y políticos a la Nueva Constitución de 1979 son publicados en 1980-1981 bajo el título Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979.

Participó de la Comisión que realizó el ante proyecto de la Constitución peruana de 1979.  

Es autor de numerosas publicaciones, entre ellas Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979 que recibió el Premio Nacional de Cultura (especialidad Ciencias Humanas) en el año 1982. Asimismo, su libro Historia de las Constituciones del Perú mereció el Premio Nacional de Cultura García Calderón en 1954. 

Casado con Victoria Ríos Rey, fue padre del también diplomático Carlos Pareja Ríos.

Publicaciones 

 Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979 (ediciones:1981 y 1984)
 Temas constitucionales y la Constituyente (1978)
 Juan Vicente Gómez, un fenómeno telúrico: ensayo (1970)
 El maestro Belaunde : vida, personalidad y pensamiento (1968)
 Derecho Constitucional Peruano (ediciones: 1963, 1966 y 1973)
 Visión del Perú en el siglo XX (1962)
 Geografia del Peru: manual (1955)
 Las Constituciones del Perú (1954)
 Geografía del Perú: Geografía física (1950)
 Geografia Del Peru (Curso Universitario) (1943)
 Comentarios a la Constitución Nacional (1939)
 La protesta de Pacheco por el tratado de la Alianza de 1866 (1937). Tesis de Bachillerato
 Curso de Geografía del Perú: lecciones dictadas en la Universidad Católica del Perú (1937)

Árbol genealógico

Referencias 

Diplomáticos de Perú
Grandes cruces de la Orden El Sol del Perú